Казарма — сооружение (помещение) для длительного размещения личного состава (л/с) воинских формирований вооружённых сил государства, как правило, численностью до роты (эскадрона, батареи).

Преимущественно барачного типа — с общим спальным помещением (-ми), а также бытовыми и служебными помещениями. Каждое казарменное здание или помещение (обычно этаж здания) занимает л/с определённого подразделения. Для круглосуточной охраны и обороны, а также поддержания внутреннего порядка, из личного состава подразделения назначается суточный наряд: в ВС России и СССР это дежурный по роте (подразделению) и подчинённые ему дневальные.

Обычно в военном городке строился комплекс казарм для размещения всего личного состава воинской части (полка, отдельного батальона (дивизиона) и так далее).

В современной терминологии казарма называется общежитием (как пример: общежитие роты охраны в/ч ххххх).

Этимология 
Русское слово  пришло через  или  из  от *casernа, сближенного по народной этимологии с  «оружие».

История 
Казармы были известны уже в Римской империи. Тогда в казармах находилось всё, что воинам нужно было для повседневной жизни. В казармах были пекари, сапожники и другие ремесленники.

В конце XVII века с возникновением регулярной армии развилось строительство казарм. До этого нижние чины были размещены в обычных жилых домах.

В XVIII веке в Пруссии в казармах жили семьи военных (как в современных военных городках России).

Казармы XIX века в Германии служили исключительно для расквартирования нижних чинов. Строились здания различных размеров, для размещения рот или батальонов. Часто для каждой роты был предназначен отдельный этаж, при этом возле лестницы находились комнаты унтер-офицеров для лучшего контроля над рядовыми.

В России первые каменные городские казармы стали строиться только при Павле I; до этого момента войска размещались в полковых слободах или в жилье гражданских лиц. Для целей строительства казарм Павел I учредил единовременный поземельный налог по количеству земли, находящейся во владении каждого обывателя. Налог этот не был обязательным, но каждый человек, уплативший его, навсегда освобождался от военного постоя.

С конца 1882 года весь казарменный капитал, образованный из денежных сборов за отбывание постойной повинности, был передан в военное министерство. Такое решение стало основой для активизации успешного решения вопроса по возведению специальных помещений для войск. К 1 января 1900 года было возведено 19015 казарменных помещений, в которых размещалось 94% личного состава войск.

Казарменные городки сегодня, как правило, ограждены высокими стенами с колючей проволокой и охраняются вооружёнными караулами.

Галерея

Примечания

Литература 

 

 
Вооружённые силы
Среда обитания человека